Il singolare del torneo di tennis Aryamehr Cup 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Iván Molina 1-6 6-4 7-5 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1975